Coupe de l'EHF peut faire référence à :
 la Coupe de l'EHF masculine, désormais appelée Ligue européenne,  de handball pour des clubs masculins ;
 la Coupe de l'EHF féminine, désormais appelée Ligue européenne, coupe d'Europe de handball pour des clubs féminins.